Szczyty w Polsce:
 Przykra (Beskid Śląski) 
 Przykra (Góry Leluchowskie)